Арістодем () — давньогрецьке ім'я. Відомі носії:
 Арістодем — спартанський цар
 Арістодем — цар Мессенії
 Арістодем Кумський — тиран міста Куми

Грецькі імена